Kessin ist der Name folgender Orte:
 Kessin (Dummerstorf), Ortsteil der Gemeinde Dummerstorf im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Kessin (Grapzow), Ortsteil der Gemeinde Grapzow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Kessin (Groß Kiesow), Ortsteil der Gemeinde Groß Kiesow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Kessin, fiktiver Name einer pommerschen Kreisstadt an der Ostsee in Theodor Fontanes Roman Effi Briest. Diesem fiktiven Kessin diente Swinemünde als Vorlage.

Kessin bezeichnet ferner:
 Burg Kessin, eine ehemalige Burganlage nahe Kessin in der Gemeinde Dummerstorf in Mecklenburg-Vorpommern
 Kessiner, einen Teilstamm der slawischen Lutizen